IFL oder IfL steht für:
 Indoor Football League, US-amerikanische Liga für Arena Football
 Ingenieurschule für Luftfahrttechnik
 Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig
 Institut für Landtechnik, Vorläuferinstitution des Leibniz-Instituts für Agrartechnik
 Institut für Lehrerbildung (IfL) in der DDR
 Institut für Lehrerfortbildung, verschiedene Institute für Lehrerfortbildung
 Institut für Lehrergesundheit (ifL) an der Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (ASU) der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Intact forest landscapes "Technische Definition" für Urwälder
 Integrated Facility for Linux, Spezialprozessor für IBM-Großrechnersysteme
 Interflug, ehemalige Fluggesellschaft der DDR (ICAO-Code)
 Internationale Freiwilligendienste für unterschiedliche Lebensphasen, ein generationsübergreifendes Freiwilligenprojekt für Einsätze im Ausland
 Internationale Freundschaftsliga (International Friendship League), eine frühere internationale Jugendorganisation in Deutschland und Europa
 Italian Football League, höchste American-Football-Liga in Italien.

IFL